

Astronomia 
 M7 – sottoclasse della classificazione stellare
 M7 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M7 – strada federale russa
 M7 – autostrada ungherese Budapest-Siófok
 M7 – linea della metropolitana di Istanbul

Codici 
 M7 – codice vettore IATA di MAS Carga e Tropical Airways

Matematica 
 M7 – numero primo di Mersenne, 27 – 1 = 127

Medicina 
 M7 – leucemia megacariocitica, secondo la classificazione FAB (French-American-British)

Veicoli 
 M7 Priest – un semovente statunitense della seconda guerra mondiale
 M7 – un prototipo di carro armato medio statunitense della seconda guerra mondiale

Altro 
 Leica M7 – fotocamera della Leica
 M7 – emittente televisiva di Maiorca
 M7 – baionetta statunitense